Zsigmond Rákóczi (německy Sigismund Rákóczi) byl sedmihradský panovník, místodržitel Štěpána Bočkaje v Sedmihradsku, po jehož smrti byl zvolen 11. února 1607, proti jeho vůli, za sedmihradského knížete. Dne 3. března 1608 se vzdal titulu a funkce ve prospěch Gabriela Báthoryho.

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1544
Úmrtí v roce 1608
Sedmihradská knížata
Muži
Rákocziové